

Cinema 
 Black Sunday – film del 1977 diretto da John Frankenheimer

Letteratura 
 Black Sunday – romanzo di Thomas Harris del 1978

Musica 
 Black Sunday – traccia dell'album A dei Jethro Tull del 1980
 Black Sunday – album dei Cypress Hill del 1993
 Black Sunday – album di Sutter Kain e Donnie Darko del 2005

Altro 
 "Domenica nera" (Black Sunday) – 14 aprile 1935, grande tempesta nel Dust Bowl